А’Херн ():
 А’Херн, Майкл (1940—2017) — американский астрофизик.
 А’Херн, Николас (род. 1969) — австралийский легкоатлет-ходок.

См. также 
 Ахерн